Trichosomum tritonis Solger, 1877 est un binôme scientifique utilisé pour désigner sous le même nom deux espèces de nématodes de la famille des Capillariidae :
 Amphibiocapillaria tritoniscristati (Diesing, 1861) ;
 Amphibiocapillaria tritonispunctati (Diesing, 1851).

Bibliographie

Notes et références 

Capillariidae